Wacker 04 Berlin (celým názvem: Sport-Club Wacker 04 e. V. Reinickendorf) byl německý sportovní klub, který sídlil v berlínském městském obvodu Reinickendorf. Založen byl v roce 1904 pod názvem Reinickendorfer FC West 04. Svůj poslední název nesl od roku 1949. V posledních letech své existence se klub potýkal s finančními problémy, které vyvrcholily v roce 1994 vyhlášením konkursu. Většina oddílů zaniklého klubu přešla k obvodnímu rivalu BFC Alemannia 90. Klubové barvy byly fialová a žlutá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Wackerplatz s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1904 – Reinickendorf FC West 04 (Reinickendorf Fußballclub West 04)
 1908 – fúze s Tegeler FC Hohenzollern 1905 ⇒ SC Wacker 04 Tegel (Sport-Club Wacker 04 Tegel)
 1945 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem SG Reinickendorf-West (Sportgemeinschaft Reinickendorf-West)
 1949 – SC Wacker 04 Berlin (Sport-Club Wacker 04 e. V. Reinickendorf)
 1994 – zánik

Získané trofeje 

 Berliner Pokal ( 3× )
 1949/50, 1967/68, 1971/72

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1934–1935: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1935–1939: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1939–1940: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1940–1944: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. A
 1946–1956: Berliner Stadtliga
 1956–1957: Amateurliga Berlin
 1957–1963: Berliner Stadtliga
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
 1974–1977: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1977–1978: Fußball-Oberliga Berlin
 1978–1979: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1979–1981: Fußball-Oberliga Berlin
 1981–1987: Landesliga Berlin
 1987–1991: Fußball-Oberliga Berlin
 1991–1992: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1992–1994: Verbandsliga Berlin

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Reference 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Zaniklé sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1904
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1994